Agnieszka Przemyślidka (zm. 10 października ok. 1268) – czeska królewna, margrabina miśnieńska.

Życiorys 
Agnieszka była córką króla Czech Wacława I i Kunegundy szwabskiej.

W 1244 poślubiła margrabiego miśnieńskiego Henryka Dostojnego. Agnieszka była jego drugą żoną. Małżeństwo było bezdzietne.

Rodowód

Bibliografia 
 Velké dějiny zemí Koruny české, t. 2, Praha - Litomyšl 2000.

Przemyślidzi
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w XIII wieku